Consonne vélaire est un terme de phonétique articulatoire.
Chaînette est une courbe mathématique nommée aussi vélaire.

Homonymie